Personen
Brueghel, Bruegel of Breughel was de naam van verschillende schilders van dezelfde familie.
 Familie Brueghel (met uitgebreide stamboom)
 
 Pieter Bruegel de Oude (ca.1525-1569)
 Pieter Brueghel de Jonge (1564-1638)
 Jan Brueghel de Oude (1568-1625)
 Pieter Brueghel III (1589-1639)
 Jan Brueghel de Jonge (1601-1678)
 Ambrosius Brueghel (1617-1675)
 Anna Brueghel (1620-1656)
 Jan Pieter Brueghel (1628-1664)
 Abraham Brueghel (1631-1690)
 Jan Baptist Brueghel (1647-1719)

Overig
 Bruegel (bier), een Belgisch bier
 Pieter Brueghel (vliegtuig), een KLM-vliegtuig van het type Convair 340
 Bruegel (denktank), een economische denktank
 Brueghelsyndroom, medisch probleem vernoemd naar De Gaper van Pieter Brueghel de Oude

Zie ook
 Breugel een dorp in de gemeente Son en Breugel